Василий Иванович Крюков:
 Крюков, Василий Иванович (род. 1924) — Герой Социалистического Труда (1980).
 Крюков, Василий Иванович (1923—1986) — майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.